Quatre navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Canada :
 le  est un vaisseau de 74 canons lancé en 1765, transformé en ponton en 1810 et démoli en 1834.
 un vaisseau de ligne de  rang aurait dû se nommer HMS Canada. Lancé en 1814, sa construction est annulée en 1832.
Le  est une corvette à vapeur lancée en 1881 et vendue en 1897.
Le  est un cuirassé. Commandé initialement par le Chili et nommé Almirante Latorre, il est lancé en 1913. Racheté par la Royal Navy en 1914, après l'éclatement de la Première Guerre mondiale, il est revendu au Chili en 1920 et est démoli en 1959.

Voir aussi 

Canada